Alsenz (plaats), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Alsenz (rivier), een rivier in Duitsland die onder andere door deze plaats stroomt